Хвалынский район — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в Саратовской области России.

Административный центр — город Хвалынск.

География 
Хвалынский район — самый северный район области. Расположен в лесостепной зоне, на правом берегу Волги. Рельеф района холмистый — большую часть района занимают Хвалынские горы, одни из самых высоких на территории Приволжской возвышенности. Леса и древесно-кустарниковые насаждения занимают 28 тыс. га — 14,5% площади района. Для охраны природы региона организован национальный парк «Хвалынский».

Протяжённость автодорог общего пользования с твёрдым покрытием — 254,6 км.

История 
Черепная крышка, найденная в 1927 году близ Хвалынска на острове Хорошенском, отнесена М. А. Гремяцким к типу современного человека с некоторыми неандертальскими особенностями. Затылочная кость, обнаруженная на острове Меровский в 1948 году, сходна с архаичным сапиенсом Схул V.

На высших точках Хвалынских гор найдено 17 городищ, датированных VI в. до н.э.

Хвалынск был основан в 1556 году как русский сторожевой пост на волжском острове Сосновый. В 1606 поселение было перенесено на место современного Хвалынска и стало селом Сосновый Остров. С 1780 года — центр Хвалынского уезда. Хвалынск и его окрестности был одним из центров старообрядчества России.

Хвалынский район как самостоятельная административная единица создан в 1928 году путём отделения от Вольского района.

Население 

 Урбанизация
В городских условиях (город Хвалынск) проживают   % населения района.

Национальный состав

Муниципально-территориальное устройство 
В Хвалынский муниципальный район входят 7 муниципальных образований, в том числе 1 городское поселение и 6 сельских поселений:

В рамках организации местного самоуправления в 2005 году были созданы 9 муниципальных образований, в том числе 1 городское и 8 сельских поселений. В 2013 году Горюшинское и Сосново-Мазинское муниципальные образования были объединены в Сосново-Мазинское муниципальное образование. В 2016 году было упразднено Апалихинское муниципальное образование, включённое в Алексеевское муниципальное образование.

Населённые пункты 
В Хвалынском районе 35 населённых пунктов.

Экономика 
Район сельскохозяйственный, производятся зерно, овощи, фрукты, мясо, молоко. Общая площадь сельскохозяйственных угодий составляет 133 тыс. га, из них пашня составляет 76 тыс. га, пастбища — 55 тыс. га, сады — более 1,5 тыс. га.

В районе имеются месторождения высококачественного мела, песка и гравия.

Достопримечательности 
В районе открыто около тысячи археологических памятников различных эпох. Около двух десятков городищ, относящихся к VI веку до н. э.

Хвалынск называют «Волжской Тюрингией», «Волжской Швейцарией». Живописные меловые горы, поросшие реликтовой растительностью и создающие целебный микроклимат, многочисленные родники сделали район наиболее привлекательным для лечения, отдыха и туризма. На месте старообрядческих монастырей возникли знаменитые волжские здравницы (санатории «Черемшаны», «Родник»), имеются также пансионаты и дома отдыха.

На территории района расположен национальный парк «Хвалынский» площадью более 25 тысяч гектаров, в котором встречаются редчайшие представители флоры и фауны.

В полях у границы с Ульяновской областью находится самый северный сохранившийся дореволюционный храм Саратовской области, построенный в 1843 году в ныне не существующем Новоспасском.

Известные уроженцы и жители 

 Агапов, Сергей Тимофеевич (1932—2006) — Герой Советского Союза, заслуженный лётчик-испытатель СССР.
 Агафонов, Георгий Матвеевич — Герой Советского Союза
 Боженко, Александр Гаврилович — Герой Советского Союза
 Бок, Владимир Георгиевич (1850—1899) — археолог
 Бржозовский, Антон Григорьевич (1870—1961) — врач
 Виноградов, Сергей Александрович (1907—1970) — дипломат
 Володин, Вячеслав Викторович — политик
 Вольский, Аркадий Иванович (1932—2006) — президент Союза промышленников и предпринимателей
 Гамзин, Владимир Васильевич — Герой Советского Союза
 Гермоген (Орехов) — архиепископ Краснодарский и Кубанский
 Гросс, Конрад Юльевич (1863—1942) — учёный
 Грошев, Леонид Петрович — Герой Советского Союза
 Гурьянов, Пётр Иванович (1912—1997) — полный кавалер Ордена Славы
 Казанцев, Владимир Дмитриевич (р. 1923) — Заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР.
 Карпов, Владимир Борисович (1912—1977) — писатель
 Кильдяков, Михаил Андреевич — Герой Советского Союза
 Наровчатов, Сергей Александрович (1919—1981) — поэт, философ, литературовед
 Неклюдов, Юрий Алексеевич (р. 1938) — медик, профессор судебной медицины
 Панфёров, Фёдор Иванович (1896—1960) — писатель
 Пашин, Валентин Михайлович (р. 1937) — кораблестроитель, ГСС
 Петров-Водкин, Кузьма Сергеевич (1878—1939) — художник
 Серов Василий Матвеевич (1878—1918) — первый председатель Верхнеудинского Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов
 Платонов, Георгий Фёдорович — Герой Советского Союза, кавалерист
 Потёмкин, Михаил Яковлевич — Герой Советского Союза
 Радаев, Валерий Васильевич — Губернатор Саратовской области с 5 марта 2012 года
 Симонов, Пётр Фомич (1883—1934) — дипломат
 Суслов, Михаил Андреевич (1902—1982) — партийный деятель (КПСС)
 Тих, Нина Александровна (1912—1989) — антрополог, психолог, физиолог
 Трубаченко, Василий Петрович — Герой Советского Союза
 Фетняев, Иван Тимофеевич — Герой Советского Союза
 Ульянин, Фёдор Иванович — Герой Советского Союза, уроженец села Болтуновка

См. также 
 Административно-территориальное деление Саратовской области
 Населённые пункты Саратовской области

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт района
 
 

 
Районы Саратовской области